le district Est de Panzhihua, en Chine ;
 le district Est de Tainan, à Taïwan.